

Patronyme 

 Fauve Hautot (1986-), danseuse, chorégraphe, chanteuse et animatrice française ;
 Rachel Hautot (1882-1935), sculptrice française ;
 Stephane Hautot (1980-), joueur d'échecs belge.

Toponyme 

 Hautot-l'Auvray, commune du département de la Seine-Maritime ;
 Hautot-le-Vatois, commune du département de la Seine-Maritime ;
 Hautot-Saint-Sulpice, commune du département de la Seine-Maritime ;
 Hautot-sur-Mer, commune du département de la Seine-Maritime ;
 Hautot-sur-Seine, commune du département de la Seine-Maritime.

Littérature 
 Hautot père et fils, nouvelle de Guy de Maupassant.

Astronomie 
 (15705) Hautot, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Liens externes 
 

Patronyme normand